«Las Mercedes» puede referirse a:

Toponimia 
 Las Mercedes, estación ferroviaria de la red del Metro de Santiago de Chile, Chile.
 Las Mercedes, localidad de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, España.
 Las Mercedes, barrio de Managua, Nicaragua.
 Las Mercedes, barrio de Asunción, Paraguay.
 Las Mercedes, zona comercial de Caracas, Venezuela.
 Las Mercedes (Las Mercedes del Llano), municipio y su capital en el estado Guárico, Venezuela.